Ségur-Cabanac ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Ségur-Cabanac (1929–2011), ehemaliger österreichischer Botschafter
 August Ségur-Cabanac (1881–1931), österreichischer Politiker und Beamter
 August Ségur-Cabanac (General) (1922–2011), österreichischer General
 August Franz Marzellus Ségur-Cabanac (1771–1847), österreichischer Hofbeamter und Generalmajor
 Christian Ségur-Cabanac (* 1948), österreichischer General
 Heinrich Segur (1929–2005), österreichischer Ordensgeistlicher
 Natalie Ségur-Cabanac, Vorstandsmitglied der ISPA (Internet  Service Providers Austria)
 Phillip Ségur-Cabanac, österreichischer Brigadier
 René Ségur-Cabanac, österreichischer Brigadier
 Viktor Ségur-Cabanac (1869–1913), österreichischer Lehrer und Chronist Siehe auch:

 Grafen von Ségur